Stati Uniti d'America
 Plainview – città della Contea di Yell, Arkansas
 Plainview – census-designated place della Contea di Tulare, California
 Plainview – comunità non incorporata della Contea di Morgan, Georgia
 Plainview – comunità non incorporata della Contea di Macoupin, Illinois
 Plainview – città della Contea di Wabasha, Minnesota
 Plainview – città della Contea di Pierce, Nebraska
 Plainview – census-designated place della Contea di Nassau, New York
 Plain View – census-designated place della Contea di Sampson, Carolina del Nord
 Plainview – comunità non incorporata della Contea di Meade, Dakota del Sud
 Plainview – città della Contea di Union, Tennessee
 Plainview – città della Contea di Hale, Texas
 Plain View – comunità non incorporata della Contea di King and Queen, Virginia
 Plain View – comunità non incorporata della Contea di Powhatan, Virginia